BeBits é um local de download de software para os sistemas operando-se BeOS e ZETA. Foi começado em 1999 por Sean Heber e por Greg Nichols, e era então um de muitos repositórios do software para BeOS, mas é agora único em língua-inglesa existênte. Virtualmente todo o software ou driver para BeOS têm uma entrada em BeBits, e o local incorporou o vocabulário de usuários do BeOS muito à mesma maneira que Freshmeat tem de usuários do Linux.

BeBits como uma tendência
BeBits, sendo uma sorte do Freshmeat para usuários do BeOS, ganhou a popularidade enorme estes anos. É consultado como ao repositório quase oficial do software do BeOS, similar à popularidade do Google na sociedade digital.

BeBits over time
Até este dia, BeBits contem muitas ligações de software do BeOS de 1999 (alguns espelhos) e nunca foram removidos arquivos. O projeto do local não mudou muito sobre os anos, e aqueles que o recordam para trás de 2000 serão surpreendidos descobrir que o olhar do Website estêve preservado, junto com o sistema categorizando.

Hoje em dia, muitos componentes terminados do Haiku são colocados no BeBits, de modo que possam fàcilmente ser encontrados. Embora, isto é somente provisório até que Haiku estiver liberado oficialmente.

BeBits-like sites
Seu formato foi copíado para GnomeFiles.

Em 20 de Maio de 2007, Karl vom Dorff lançou Haikuware, a BeBits-como o repositório de software, mas para o software Haiku-compatível. Isto seria necessitando todas as mudanças possíveis no status de compatibilidade atual (por exemplo, mais velho, unmaintained aplicações do BeOS atualmente funcionam em Haiku mas não para futuros releases).

Veja Também
 BeOS
 ZETA
 Haiku

BeOS
Web